Název Upsala může znamenat:
 ledovec
 ledovec Upsala – ledovec v Argentině, v národním parku Los Glaciares
 sídlo
 Upsala – starší pravopis názvu města Uppsala ve Švédsku
 Upsala (Ontario) – malé město v Kanadě, na severozápadě provincie Ontario
 Upsala (Minnesota) – město v USA, ve státě  Minnesota
 Nya Upsala – bývalá švédsko-americká osada v USA, ve státě  Wisconsin
 budova
 dvůr (mansion)
 Upsala (mansion) – historické sídlo – dvůr (mansion) v USA, ve státě  Pennsylvania, ve Filadelfii, v Mount Airy, národní památka
 kolej
 Upsala College – bývalá (do r. 1995) privátní kolej v USA, ve státě  New Jersey, East Orange
 řeka
 Upsala (Gausantė) – levý přítok řeky Gausantė na jihu Litvy

 sport: 
tyto názvy se píší jen s jedním p, na rozdíl od jiných, uvedených v rozcestníku Uppsala a to z historického důvodu
 Upsala Simsällskap – klub/společnost plavců v Uppsale, založen roku 1796, proto se podle starého pravopisu píše jen s jedním p – viz rozcestník Uppsala
 Upsala IF – fotbalový klub v Uppsale
 Upsala tyngdlyftningsklubb –  vzpěračský klub v Uppsale
 Upsala Tennisklubb – tenisový klub v Uppsale

Související rozcestníky 
 Uppsala (rozcestník)